Die Matamata Open 2012 fanden vom 21. bis 26. August 2012 in Matamata, Neuseeland, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 30. Das Preisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Das Endspiel gewann Alison Waters gegen Joelle King mit 11:5, 8:11, 15:13, 7:11 und 13:11.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Kylie Lindsay einen Startplatz im Hauptfeld.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2012/13
Squashturnier in Neuseeland
Sportveranstaltung in der Region Waikato
Matamata (Neuseeland)